HRM steht für:
 , siehe Halifax (Nova Scotia)
 , siehe Harmonisiertes Rechnungsmodell 2
 , englisch für Herzfrequenzmessgerät
 Hermes Airlines, eine griechisch/französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 , englisch für ein außerordentlich widerstandsfähiges Waffenmagazin
 
 , englisch für „Seine (oder Ihre) Königliche Hoheit“
 Hnutí revoluční mládeže („Bewegung der revolutionären Jugend“), eine Oppositionsgruppe in der ehemaligen Tschechoslowakei, siehe auch Petr Uhl
 , englisch für Personalwesen
 Hans Rudolf Meyer, ein Schweizer Politiker

hrm steht für:
 A-Hmo (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

HRM